Немецкие подводные лодки
U-121 (1918)

U-121 (1940)